Ваге Давтян (; 17 августа 1983, Ереван) — армянский футболист, правый полузащитник.

Биография 
Дебютировал в высшей лиге Армении в 2001 году в составе вновь основанного столичного клуба «Бананц». За этот клуб за последующие пять сезонов сыграл 77 матчей и забил 4 гола в чемпионате страны. Становился серебряным (2003) и бронзовым (2002, 2004, 2005) призёром чемпионата; финалистом Кубка Армении (2003, 2004). В 2006 году числился в ереванском «Арарате», но выходил на поле только на старте сезона в кубковых матчах.

С 2007 года в течение пяти сезонов играл за «Гандзасар» (Капан), провёл более 100 матчей и забил более 10 голов в высшей лиге. Бронзовый призёр чемпионата Армении 2008 и 2011 годов. Летом 2009 года принял участие в двух матчах Лиги Европы против голландского «НАК Бреда». В 2012 году перешёл в клуб первой лиги Армении «Алашкерт», но не доиграл до конца сезона и завершил карьеру, а его команда стала победителем турнира сезона 2012/13.

Выступал за молодёжную сборную Армении.

Статистика выступлений

Примечания 
 Комментарии

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Алашкерт»